Paul Martin (1899–1967) erdélyi születésű német filmrendező, forgatókönyvíró
 Paul Martin (1901–1987) olimpiai ezüstérmes svájci középtávfutó
 Paul Martin (1938) kanadai politikus, miniszterelnök (2003–2006)
 Paul Martin (1981) amerikai jégkorongozó, olimpikon
 Paul Martin (1967) új-zélandi katolikus püspök
 Paul Martin német bobos, olimpikon az 1928-as olimpián
hasonló nevűek
 Paul Martini (1960) kanadai páros műkorcsolyázó, olimpikon